Ломас дел Сол има више значења:

 Ломас дел Сол (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ломас дел Сол (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику